Александр Комаровский:
 Комаровский, Александр Александрович (1948—1994) — советский спортсмен (хоккей с мячом).
 Комаровский, Александр Владимирович (1945—2002) — советский, украинский архитектор, заслуженный архитектор УССР, лауреат Государственной премии СССР.
 Комаровский, Александр Николаевич (1906—1973) — советский военный деятель, генерал армии.